Превосходство — обладание более высокими достоинствами по сравнению с кем-либо, чем-либо; преимущество в чём-либо или количественное преимущество.


Военное дело 
 Превосходство — над противником в живой силе и технике
 Превосходство — над противником в воздушном (космическом) пространстве.
 Превосходство — над противником в водном (морском, океанском) пространстве.

Идеология 
 Превосходство белых
 Превосходство чёрных

Кинематограф 
 «Превосходство Борна» — американский фильм 2004 года.
 «Превосходство (фильм)» — американский фильм 2014 года.

См. также 

 
 Господство
 Господство в воздухе
 Господство на море
 Господство в космосе